VII чемпионат СССР был проведен в рамках II Спартакиады народов СССР в Москве с 9 по 14 августа 1959 года.

Награды разыгрывались в личном и командном первенстве. Спартакиада народов СССР являлась главным соревнованием спортивного сезона 1959 года в СССР. По результатам чемпионата СССР формировался состав команды для участия в чемпионате мира 1959 года в городке Херши, штат Пенсильвания.

Главный судья — судья всесоюзной категории П. Т. Марков. В соревнованиях приняли участие 68 спортсменов, представлявших 17 команд союзных республик и городов Москвы и Ленинграда.

Победителем как и на Спартакиаде 1956 года стал двукратный чемпион мира динамовец Игорь Новиков.

Спартакиада народов СССР 1959 года. Победители и призёры 
 Личное первенство.

 Командное первенство.

Литература

Источники 
 Спортивный ежегодник, 1951—1959. — : «Физкультура и спорт», 1961. тираж=7500
 Kehakultuurlase aastaraamat 1959, Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1960.

Ссылки 
 Международная федерация современного пятиборья
 Федерация пятиборья России
 газета «Советский спорт»

Современное пятиборье на Спартакиадах народов СССР
Чемпионат СССР по современному пятиборью
Летняя Спартакиада народов СССР 1959